Dirty Women — восьмая, заключительная песня группы Black Sabbath c их седьмого, студийного, альбома Technical Ecstasy, выпущенного в 1976 году.

Представляет собой архитектонически сложную несколько-ступенчатую композицию, немного напоминая ранние песни группы с альбомов 1970—1972 годов, но отличаясь от них драйвом, усложнённой партией гитары Тони Айомми и мощным присутствием органа Джеральда Вудраффа. Песня рассказывает о проститутках: по словам Айомми, «когда мы были во Флориде, вокруг крутились такие, и Гизер написал об этом песню».

Песня впоследствии в несколько изменённом виде неоднократно исполнялась на концертах вживую.

Как и альбом Technical Ecstasy в целом, так и песня «Dirty Women» давно стал классикой жанров «тяжёлый рок» и «хэви метал» — в частности, в Лос-Анджелесе при преподавании основ жанра разбирается именно архитектура этой песни.

В 1976 году критики не очень высоко оценили как альбом «Technical Ecstasy», так и отдельные песни. В своей книге «Sabbath Bloody Sabbath» Джоэл Макайвер пишет про песню так: «В окончательный упадок (хотя кажется, что после «Rock'N'Roll Doctor» хуже уже нельзя) «Technical Ecstasy» приходит с песней «Dirty Women», где на протяжении семи бесконечных минут Оззи поет оду проституткам («Забирай, налетай! Бабу хочешь? - Покупай»). Тем самым, которые «не слоняются без дела» и «заставляют меня кончать». Песня откровенно кошмарная».

По прошествии десятилетий критическая оценка как альбома «Technical Ecstasy» так и — особенно — песни «Dirty Women» изменилась в сторону высочайших похвал и признания значимости этого произведения для современной музыкальной культуры. Стоит отметить, что такой композитор-авангардист, как София Губайдуллина отмечала значимость «тяжёлого рока» и этой песни в частности во вклад в современную музыкальную культуру.

Во всех американских рок-энциклопедиях песня выделяется как заметное явление не только в рамках альбома, но и в рамках жанра.

Издание Guitar World поместило Dirty Women в список «30 величайших песен Black Sabbath».

Ссылки

Примечания 

Песни Black Sabbath
Песни, написанные Оззи Осборном
Песни, написанные Тони Айомми
Песни, написанные Гизером Батлером
Песни, написанные Биллом Уордом
Песни 1976 года